Результати сезону у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

 Примітки
Більшість команд взяли участь у тритуровому страйку. Тільки Олімпіакос, Панатінаїкос, ОФІ та Паніоніос утрималися. Всім командам, що не з'явилися на гру вирахувано 6 очок.
АЕК Афіни отримав 3-очковий штраф як покарання за договірні ігри в минулому сезоні.

Ігри 

Зміни результатів:
 Всі ігри між 12 командами, які брали участь у страйку записані як 0-0, хоча кожній команді зарахована поразка. Ігри страйкарів із Олімпіакосом, Панатінаїкосом, ОФІ та Паніоніосом записані як програші 0-2.

Посилання 
 Official Greek FA Site 
 RSSSF 
 Greek SuperLeague official Site 
 SuperLeague Statistics

1986 у футболі
1987 у футболі